Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1995 — 2-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошел с 30 ноября по 3 декабря 1995 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Впервые в истории чемпионат был проведен не в уже существующем плавательном комплексе, а в специально построенном временном открытом бассейне на пляже Копакабана.

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

1995